Montà – comune italiano del Piemonte
 Montà – frazione del comune italiano di Aquila d'Arroscia
 Montà – quartiere di Padova